Las siglas OE pueden representar a los siguientes términos:
 Orquesta Sinfónica de Euskadi, una orquesta sinfónica española.
 Œ, ligadura de las letras, que no son o y e.
 Observatorio de Física Cósmica del Ebro, centro de investigación perteneciente al CSIC.
Oe, localidad de Estonia.

Siglas